

Argentina 

 Chiesa del Sacro Cuore di Gesù – Córdoba

Germania 

 Chiesa del Sacro Cuore di Gesù – Monaco di Baviera

Italia

Abruzzo 

 Chiesa del Sacro Cuore di Gesù – Pescara

Basilicata

Calabria

Campania

Emilia-Romagna 
 Chiesa del Sacro Cuore di Gesù – Bologna
 Chiesa del Sacro Cuore di Gesù – Zocca
 Chiesa del Sacro Cuore di Gesù e San Giovanni Battista – Castel Guelfo di Bologna

Friuli-Venezia Giulia

Lazio 

 Basilica del Sacro Cuore di Gesù – Roma
 Chiesa del Sacro Cuore di Gesù – Roma

Liguria 

 Chiesa del Sacro Cuore di Gesù – Moconesi, in frazione Ferrada
 Chiesa del Sacro Cuore di Gesù − Uscio

Lombardia 

 Chiesa del Sacro Cuore di Gesù – Albino
 Chiesa del Sacro Cuore di Gesù – Bonate Sotto
 Chiesa del Sacro Cuore di Gesù – Crema
 Chiesa del Sacro Cuore di Gesù – Losine
 Chiesa del Sacro Cuore di Gesù – Ponte Selva frazione di Parre
 Chiesa del Sacro Cuore di Gesù – Vigevano
 Chiesa del Sacro Cuore di Gesù – Bruntino, frazione di Villa d'Almè
 Chiesa del Sacro Cuore di Gesù – Villanuova sul Clisi

Marche

Molise 

 Chiesa del Sacro Cuore di Gesù – Campobasso

Piemonte 

 Chiesa del Sacro Cuore di Gesù – Cuneo

Puglia 

 Chiesa del Sacro Cuore di Gesù – Bari
 Chiesa del Sacro Cuore di Gesù – Monte Sant'Angelo
 Chiesa del Sacro Cuore di Gesù – Santeramo in Colle

Sardegna 

 Chiesa del Sacro Cuore di Gesù – Bortigali

Sicilia 

 Chiesa del Sacro Cuore di Gesù – Castellammare del Golfo
Chiesa del Sacro Cuore di Gesù – Santa Venerina

Toscana 

 Chiesa del Sacro Cuore di Gesù – Impruneta, in frazione Tavarnuzze 
 Chiesa del Sacro Cuore di Gesù – Lucca, in frazione Vinchiana
 Chiesa del Sacro Cuore di Gesù – Montepulciano
 Chiesa del Sacro Cuore di Gesù – Prato
 Chiesa del Sacro Cuore di Gesù – Sansepolcro

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa del Sacro Cuore di Gesù – Fortezza
 Chiesa del Santissimo Cuore di Gesù – Gargazzone
 'Chiesa del Cuore di Gesù – Garniga Terme
 Chiesa del Sacro Cuore di Gesù – Gries, frazione di Canazei
 Chiesa del Sacro Cuore di Gesù – Trento
 Chiesa del Santissimo Cuore di Gesù – Settequerce, frazione di Terlano
 Chiesa del Sacro Cuore di Gesù – Sopramonte, frazione di Trento
 Chiesa del Santissimo Cuore di Gesù – Gargazzone

Umbria

Valle d'Aosta

Veneto 
Chiesa del Sacro Cuore di Gesù – Lido di Jesolo
Chiesa del Sacro Cuore di Gesù – Tezze sul Brenta, in frazione Belvedere
Chiesa del Sacro Cuore di Gesù – Torreglia
Chiesa del Sacro Cuore di Gesù – Vallada Agordina
Chiesa del Sacro Cuore di Gesù – Vicenza, in frazione Campedello

Viet Nam 
Chiesa del Sacro Cuore di Gesù – Cholon
Chiesa del Sacro Cuore di Gesù – Ho Chi Minh

Pagine correlate 
 Chiesa del Sacro Cuore
 Chiesa del Sacro Cuore di Maria